Желдаков — фамилия.

Известные носители:
 Желдаков, Анатолий Владимирович (род. 1929) — советский и белорусский архитектор. Заслуженный архитектор РБ. 
 Желдаков, Григорий Олегович (род. 1992) — российский хоккеист, защитник, Серебряный призёр молодёжного ЧМ 2012 года.